Die Abkürzung DXB steht für:
 Deutscher Xiangqi-Bund, deutsche Vereinigung für das chinesische Schachspiel Xiangqi
Digital Extended Broadcasting
 Drawing exchange format, binary, Dateiformat des CAD-Programms AutoCAD
Dubai International Airport (IATA-Code)

DXB